Шумовський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шумовський Арсен (1887—1967) — інженер-механік.
 Шумовський Павло (1899—1983) — громадсько-політичний діяч, інженер-аґроном, біолог.
 Шумовський Петро (1903—1966) — громадський діяч, лікар.
 Шумовський Теодор Адамович (1913—2012) — російський і радянський лінгвіст, сходознавець, арабіст, кандидат філологічних і доктор історичних наук, автор першого поетичного перекладу Корану на російську мову.
 Шумовський Юрій (1908—2003) — археолог, православний священик.

Українські прізвища